Осела FA1E е болид от Формула 1 с който отбора на Осела участва през сезон 1983 и за едно състезание за сезон 1984. Пилотите които са карали са Пиеркарло Гинзани, Корадо Фаби и Йо Гартнер.

FA1E дебютира за ГП на Сан Марино 1983 в ръцете на Гинзани, докато Корадо Фаби караше по старата версия FA1D. Във втората част на сезона Корадо също получи шанса да кара FA1E. Проблемите най-вече от двигателя Алфа Ромео 1260, бе причината Гинзани и Фаби да не завършат повечето състезания. Единствено в Австрия и в Холандия болидът е финиширал като Гинзани и Фаби са финиширали съответно 11-и и 10-и и 11-и в последното. FA1E участва и в ГП на Сан Марино 1984 в ръцете на австриеца Жо Гартнер, преди той заедно с Гинзани да карат наследника FA1F с турбо-задвижващия Алфа Ромео 890T 1.5 V8

Класиране във Формула 1 

† 2-те точки са постигнати с болида FA1F

Външни препратки 
Осела FA1E в statsf1.com

Болиди от Формула 1